Robert Shirley (podróżnik)
 Robert Shirley (1. hrabia Ferrers)
 Robert Shirley (6. hrabia Ferrers)
 Robert Shirley (7. hrabia Ferrers)
 Robert Shirley (12. hrabia Ferrers)
 Robert Shirley (13. hrabia Ferrers)
 Robert Shirley (14. hrabia Ferrers)